

Білогорськ — місто, Амурська область
 Білогорськ — селище міського типу, Тісульський округ, Кемеровська область

Див. також 
 Білогірськ